Die Liste der Fahnenträger der niederländischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger niederländischer Mannschaften bei den Eröffnungs- und Abschlussfeiern Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger 

Anmerkung: (EF) = Eröffnungsfeier, (AF) = Abschlussfeier

Statistik

Siehe auch 
 Olympische Geschichte der Niederlande

Einzelnachweise 

Niederlande
Fahnentraeger